

Ляпуново — село, Байкаловський район, Свердловська область
 Ляпуново — село, Угловський район, Алтайський край